Messanges (Côte-d'Or)
 Messanges (Landes)